Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „84”:

Wojska Polskiego
 84 Pułk Strzelców Poleskich (1921–1939)
 84 Pułk Piechoty (1951–1957)

Austro-węgierski
 Dolnoaustriacki Pułk Piechoty Nr 84 (1883-1918)

Niemiecki
 84 Pułk Piechoty im. von Mansteina (1 Szlezwicki) – stacjonował w Szlezwiku i Haderleben; sformowany 27 września 1866; przydział w 1914: VIII Korpus